Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Jimmy Connors (terzo turno)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Björn Borg (quarti di finale)
 Assente
 Guillermo Vilas (vittoria)
 Assente

 Assente
 François Jauffret (primo turno)
 Jürgen Fassbender (primo turno)
 Onny Parun (terzo turno)
 Assente
 Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)
 Jeff Borowiak (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1974